1. ŽNL Brodsko-posavska u sezoni 2016./17. predstavlja prvi rang županijske lige u Brodsko-posavskoj županiji, te ligu petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.  Sudjelovalo je 13 klubova, a ligu je osvojila momčad Sikirevaca.

Ljestvica 

Posavina Velika Kopanica odustala prije početka natjecanja.

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 13. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (14. – 26. kolo)  
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

{| class="wikitable"  style="font-size: 85%; text-align: center"
!kratica !!klub !!BAT !!GUN !!MLAC !!MLAS !!OML !!POD !!POSR !!SIK !!SLAB !!SLANK !!TOM !!ZAD !!ZVO 
|-
|BAT ||align="left"|Batrina 
|bgcolor="gainsboro"| ||6:3 ||0:1 ||3:1 ||2:0 ||6:0 ||1:0 ||0:2 ||5:3 ||2:1 ||2:0 ||2:1 ||3:3 
|-
|GUN ||align="left"|Gundinci 
|3:1 || bgcolor="gainsboro" | ||2:3 ||1:1 ||2:1 ||6:0 ||1:1 ||0:3 ||2:1 ||4:1 ||2:1 ||1:2 ||3:2 
|-
|MLAC ||align="left"|Mladost Cernik 
|3:1 ||5:2 || bgcolor="gainsboro" | ||0:1 ||1:1 ||4:0 ||6:0 ||0:0 ||4:2 ||4:0 ||1:0 ||2:2 ||3:0 
|-
|MLAS ||align="left"|Mladost Sibinj 
|1:0 ||0:0 ||4:0 || bgcolor="gainsboro" | ||2:2 ||3:1 ||0:3 ||0:2 ||1:0 ||0:1 ||0:0 ||0:1 ||0:0 
|-
|OML ||align="left"|Omladinac Gornja Vrba 
|6:1 ||0:1 ||0:0 ||0:2 || bgcolor="gainsboro" | ||3:0 ||4:0 ||1:4 ||4:5 ||1:0 ||3:0 ||0:3 p.f. ||5:0 
|-
|POD ||align="left"|Podvinje 
|0:2 ||2:1 ||1:5 ||1:7 ||0:2 || bgcolor="gainsboro" | ||0:2 ||1:7 ||1:4 ||0:5 ||0:8 ||1:6 ||2:6 
|-
|POSR ||align="left"|Posavac Ruščica 
|1:2 ||1:3 ||2:3 ||2:4 ||0:1 ||2:0 || bgcolor="gainsboro" | ||0:4 ||1:4 ||1:4 ||2:1 ||0:0 ||0:1 
|-
|SIK ||align="left"|Sikirevci 
|4:0 ||3:2 ||2:0 ||4:1 ||1:3 ||11:0 ||1:0 || bgcolor="gainsboro" | ||3:3 ||2:0 ||7:0 ||2:0 ||2:1 
|-
|SLAB ||align="left"|Slavonac Bukovlje 
|3:2 ||8:1 ||2:1 ||0:0 ||0:0 ||5:0 ||1:1 ||3:1 || bgcolor="gainsboro" | ||2:1 ||4:2 ||2:2 ||4:1 
|-
|SLANK ||align="left"|Slavonac Nova Kapela 
|3:1 ||1:2 ||1:2 ||4:1 ||5:1 ||4:0 ||5:0 ||0:3 ||1:5 || bgcolor="gainsboro" | ||1:0 ||2:1 ||1:0 
|-
|TOM ||align="left"|Tomislav Donji Andrijevci 
|2:2 ||5:0 ||4:1 ||2:2 ||4:3 ||5:1 ||2:0 ||1:1 ||2:2 ||2:0 || bgcolor="gainsboro" | ||2:0 ||1:0 
|-
|ZAD ||align="left"|Zadrugar Oprisavci 
|2:1 ||1:0 ||5:1 ||3:2 ||0:1 ||3:0 ||4:0 ||1:1 ||3:0 ||3:0 ||2:1 || bgcolor="gainsboro" | ||4:0 
|-
|ZVO ||align="left"|Zvonimir Donja Vrba 
|5:1 ||1:1 ||0:0 ||3:2 ||3:3 ||4:0 ||2:0 ||2:2 ||0:2 ||2:3 ||1:0 ||2:2' || bgcolor="gainsboro" | 
|}Ažurirano 28. srpnja 2017. godine''

Povezani članci 
 1. ŽNL Brodsko-posavska
 MŽNL Slavonije i Baranje 2016./17.
 1. ŽNL Požeško-slavonska 2016./17.
 1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 2016./17.

Vanjske poveznice  
 Županijski nogometni savez Brodsko-posavske županije

Izvori 
 zns-bpz.hr, 1. ŽNL Brodsko-posavska 2016./17., ljestvica , pristupljeno 28. srpnja 2017.
 zns-bpz.hr, 1. ŽNL Brodsko-posavska 2016./17., rezultati , pristupljeno 28. srpnja 2017.
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 5. rang - 1. ŽNL
 

2016-17
Brodsko-posavska-1